Ludwig Wachler ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Wachler (Literaturhistoriker) (1767–1838), deutscher Literaturhistoriker
 Ludwig Wachler (Jurist) (1835–1908), deutscher Jurist, Richter und Staatsanwalt